Buchbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Buchbauer (* 1962), deutscher Sportwissenschaftler
 Silvina Buchbauer (* 1972), österreichische Schauspielerin